Solomon Koninck - um pintor flamengo. 
Laurent-Guillaume de Koninck - um paleontólogo e químico belga. 
Desambiguação